«Всё в кредит» — российская компания, предоставляющая потребителям услуги по кредитованию, позволяющие покупать товары и заказывать услуги в интернете в кредит. Компания сотрудничает с интернет-магазинами, сайтами бесплатных объявлений, системами по продаже авиабилетов и туров, купонными сервисами, сайтами по продаже недвижимости.

История 
Компания основана в 2011 году бизнесменами Раймондом Миировым и Александром Смбатяном. Онлайн-кредитование покупателей интернет-магазинов начато весной 2012 года. В 2012 году стартап привлёк на развитие $1,5 млн от частных инвесторов — Вадима Курина и Грегори Беренштейна, создателей интернет-провайдера NetByNet. По состоянию на май 2012 года ООО «Всё в кредит» владеют: Вадим Курин и Грегори Беренштейн вместе — 35 %, у Моисея Миирова и Александра Смбатяна по 32,5 % уставного капитала компании.

До 2011 года Грегори Беренштейн и Вадим Курин были совладельцами интернет-провайдера NetByNet (занимает около 10 % рынка Москвы), поглощённую «МегаФоном» за $270 млн без учёта долга (находился на уровне $30 млн), но Вадим Курин остался гендиректором компании. По соглашению он должен был проработать в NetByNet в течение года после сделки.

О сервисе 
Сервис «Всё в кредит» сотрудничает с банками: Русский стандарт, ОТП Банк, Хоум кредит энд финанс банк,Райффайзен банк, Собинбанк, Альфа-банк, Барклайс банк, Транскапиталбанк и другими. Кредитные менеджеры компании «Всё в кредит» отправляют анкету в банки, в течение часа получают одобрение заявки на кредит и подбирают наиболее выгодные для клиента условия кредитования. В тот же день они выезжают к клиенту для подписания договора.

При интеграции системы онлайн-кредитования «Всё в кредит» интернет-магазину представляется программный продукт, встраиваемый на страницу продажи товара или услуги интернет-магазина. Модуль системы онлайн-кредитования подгружается на этой же странице. Если клиент выбирает вариант покупки в кредит, он заполняет анкету, после чего с ним оперативно связывается кредитный менеджер «Всё в кредит». После подписания кредитного договора запускается процесс оплаты и происходит доставка товара клиенту.

Сервис интегрирован с платформами 1С-Битрикс и InSales. Приложение можно скачать в каталоге 1С-Битрикс: Маркетплейс.

Литература 

 Бывшие владельцы «Нетбайнета» купили «Всевкредит»
 «Все в кредит» разложили по банкам
 Сервис онлайн-кредитования «Все в кредит» привлек $1,5 млн млн от инвесторов
 Мегафон купил NetByNet

Ссылки 

 Официальный сайт компании 
 Twitter-аккаунт компании
 Страница на Facebook

Финансовые компании России